CHIP:

 CHIP — кольоровий щомісячний глянсовий журнал про комп'ютерну техніку, комунікації і зв'язок.
 CHIP (Україна) — кольоровий щомісячний глянсовий журнал про комп'ютерну техніку, комунікації і зв'язок, який видається в Україні російською мовою.

ChIP:
 ChIP — імунопреципітація хроматину, експериментальний метод в молекулярній біології.

Див. також 
 Чип